Barbarano puede referirse a:

 Barbarano Mossano, comuna italiana ubicada en la provincia de Vicenza, región de Veneto. 
 Barbarano Romano, localidad y comuna italiana ubicada en la provincia de Viterbo, región de Lazio. 
 Barbarano Vicentino, localidad italiana de la provincia de Vicenza, región de Véneto.